Спис — холодна зброя, довге древко-ратище із вістрям на кінці.
 Спис — бойовий підрозділ у середньовічній Європі.
 «Спис» — українська башта для бронетехніки.
 Спис — літургійний ніж, копіє.
 Спис — застаріле слово, що означає «список».